Nejvyšší % úspěšnost zákroků v play off v české  Extralize ledního hokeje.

Trofeje a ocenění České hokejové extraligy